Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Tomáš Šmíd 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Steve Denton /  Ferdi Taygan (primo turno)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1982